Ел Рехалгар има више значења:

 Ел Рехалгар (Аројо Секо), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ел Рехалгар, Охо де Агва (Сан Сиро де Акоста), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Рехалгар (Алдама), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику